Соколов може да се отнася за:

Хора с такова фамилно име 
 Андрей Соколов – френски шахматист, гросмайстор
 Апостол Соколов – български футболист
 Георги Соколов – Соколето, бивш български футболист
 Иван Соколов – публицист и революционер
 Йордан Соколов – български юрист, политик и държавник
 Николай Соколов – няколко души с това име
 Петър Соколов – български революционер от ВМОРО
 Сергей Соколов – съветски военачалник
 Симо Соколов – български офицер и революционер
 Трайчо Соколов – български футболист
 Цветан Соколов – български волейболист

Географски обекти 
 Соколов (окръг) – окръг на едноименния град Соколов

Вижте също 
 Глигор Соколович – сърбомански войвода

Български фамилни имена
Руски фамилни имена